Еран може да се односи на:

 Еран (Жиронда), насељено место у Француској, у департману Жиронда
 Еран (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос
 Еран (Кантал), насељено место у Француској, у департману Кантал